Aken (stad), een stad in Noordrijn-Westfalen

Vernoemd
 Kreis Aken, de Landkreis daaromheen
 Regio Aken
 Rijksstad Aken

Ander Aken
 Aken (Elbe), een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Zie ook 
 Van Aken (doorverwijspagina)
 Aachen (doorverwijspagina)
 Aak (doorverwijspagina)